MNI steht für:
 Flughafen John A. Osborne (IATA-Code), Verkehrsflughafen von Montserrat

mni steht für:
 Meitei (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

Abkürzung